Europäische Föderalistische Partei ist der Name 

 von Parteien in mehreren europäische Ländern, die seit den 1960ern gegründeten wurden, siehe Europäische Föderalistische Partei (historisch)
 einer 2011 gegründeten europaweiten Partei, siehe Europäische Föderalistische Partei (2011)